Rue de l'Ermitage peut faire référence à :
 la rue de l'Ermitage à Bruxelles ;
 la rue de l'Hermitage à Nantes ;
 la rue de l'Ermitage à Paris ;
 la rue de l'Ermitage à Versailles.